Мусетта Вандер (; род. , Дурбан) — южноафриканская актриса, сыгравшая королеву Синдел в фильме «Смертельная битва 2: Истребление», а также во множестве других фильмах и сериалах, как в качестве главных, так и второстепенных персонажей.

Биография 
Мусетта ван дер Мерве родилась 26 мая 1963 года в городе Дурбан, ЮАР. В детстве много времени посвятила занятиям балетом. После получения степени бакалавра в области коммуникаций и психологии, она стала ведущей телевизионное шоу в Южной Африке. В 1988 году переехала в Голливуд, где начала карьеру киноактрисы.

С 1986 по 2017 год сыграла в более чем 70 фильмах и телесериалах.

В 2006 должна была сыграть в фильме «Альфа Дог», но не смогла из-за занятости в другом проекте.

С 1988 года замужем за Джеффом Челентано.

Фильмография

Примечания

Ссылки